Marziani Bianchi – razza extraterrestre del Ciclo di Barsoom di Edgar Rice Burroughs
 Marziani Bianchi – razza extraterrestre dei fumetti DC Comics